Miyamoto est un patronyme japonais.

Il peut faire référence à :

Patronymes 
 Musashi Miyamoto (1584-1645), samouraï japonais,
 Tsunéichi Miyamoto (1907-1981), ethnographe folkloriste japonais,
 Kenji Miyamoto (1908-2007), politicien japonais,
 Shotaro Miyamoto (1912-1992), astronome japonais ayant donné son nom au cratère martien.
 Emiko Miyamoto (1937-), joueuse japonaise de volley-ball,
 Masakatsu Miyamoto (1938-2002), footballeur japonais,
 Teruki Miyamoto (1940-2000), footballeur japonais,
 Nobuko Miyamoto (1945-), actrice japonaise,
 Teru Miyamoto (1947-), écrivain japonais,
 Shigeru Miyamoto (1952-), créateur de jeux vidéo japonais,
 Shinya Miyamoto (1970-), joueur de baseball japonais,
 Tsuneyasu Miyamoto (1977-), joueur de football japonais,
 Tomomi Miyamoto (1978-), footballeuse japonaise,
 Takuya Miyamoto (1983-2022), footballeur japonais,
 Ariana Miyamoto (1994-), Miss Japon 2015,
 Mari Miyamoto (19?-), footballeuse japonaise,
 Yu Miyamoto (1988-), karatéka japonaise.

Toponymes 
 Miyamoto, un village situé dans l'ancienne province de Mimasaka,
 Le cratère martien Miyamoto est situé à l'est des plaines de Méridiani.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais